Die Volleyball-Klub-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 war die zehnte Ausspielung dieses Wettbewerbs und fand vom 6. bis 10. Mai 2015 in Zürich (Schweiz) statt.

Teilnehmer 
An diesem Turnier haben 6 Teams teilgenommen. Teilnahmeberechtigt waren der Sieger der asiatischen, europäischen und südamerikanischen Kontinentalwettbewerbe, der Gastgeber, sowie 2 Wildcards, die von der FIVB vergeben wurden.

  als Gastgeber
  als Sieger der asiatischen Kontinentalmeisterschaft
  der Sieger der Champions League 2014/15
  als Sieger der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft
  als Wild-Card Team
  als Wild-Card Team

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
Informationen der FIVB (englisch)

Klub-Weltmeisterschaft
2015
Klubweltmeisterschaft Frauen 2015
Sportveranstaltung in Zürich
Klubweltmeisterschaft 2015